Sommier se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carlo Pietro Stefano Sommier
 Carlo Pietro Stefano Stephen Sommier